Le jeûne désigne l'abstention de prise de nourriture
 Le Jeûne fédéral, en Suisse
 Le Jeûne genevois
 Jeûne pour la Vie, mouvement international pour le désarmement nucléaire
 Le jeûne de Guedaliah, un des quatre jeûnes juifs
 Le Jeûne des premiers-nés, commémoration de la dixième plaie d'Égypte (Pâque juive)
 Le Ramadan, jeûne musulman annuel

Jeûne